Хендикеп је израз који означава стање умањених телесних или психичких способности које појединце доводе у неравноправни, а често и подређени, положај у односу на друге. За особе са различитим облицима хендикепа употребљава се савремени термин „особе са дисабилитетом” или „особе са посебним потребама” што указује на специфичан прилаз етиологији поремећаја али и приступу у погледу њиховог оснаживања за боље лично и социјално функционисање.

Литература

Спољашње везе
 Енглеска Википедија о дисабилитетима

Инвалидност